Margarida d'Espanya (1610-1617)
 Margarida d'Espanya (emperadriu romanogermànica) (1651 - 1673).
 Margarida d'Espanya (infanta d'Espanya) (1939).